

Toponyme 
 Muizen est une section de la ville belge de Malines
 Muizen est une section de la commune belge  de Gingelom

Homonymie de localités